Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1982
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1982